35. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które odbyły się od 1 do 3 marca 2019 w szkockim Glasgow. Gospodarz mistrzostw został wybrany w kwietniu 2016. Glasgow gościło już halowe mistrzostwa Europy w 1990, ale w Kelvin Hall. Tym razem zawody przeprowadzano w hali Emirates Arena w 26 konkurencjach.

Minima kwalifikacyjne 
Okres kwalifikacyjny: 1 stycznia 2018 – 21 lutego 2019 godzina 14:00 CET. Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje medalowe 
W klasyfikacji zaprezentowano również dorobek medalowy reprezentantów autoryzowanych lekkoatletów neutralnych, nie uwzględnianych w oficjalnej tabeli medalowej.

Ogólna 
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: European Athletics.

Kobiety 
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: European Athletics.

Mężczyźni 
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: European Athletics.

Klasyfikacja punktowa 
W klasyfikacji zaprezentowano również dorobek punktowy reprezentantów autoryzowanych lekkoatletów neutralnych, nie uwzględnianych w oficjalnej tabeli punktowej.
Punkty przyznawano za miejsca 1-8: 8 pkt. za 1. miejsce, 7 pkt. za 2. miejsce, 6 pkt. za 3. miejsce itd. W przypadku zajęcia tej samej pozycji przez większą liczbę zawodników punkty były dzielone.
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: European Athletics.

Uczestniczące reprezentacje 
Do zawodów zgłoszono 637 sportowców z 49 krajów.

Przypisy

Bibliografia